Gabriele Angella, calciatore italiano.
Severino Angella, ciclista italiano.
Regina Angella, personaggio del cartone animato She-Ra, la principessa del potere